Lohisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lohisaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Lohisaari (ö i Norra Österbotten, Brahestad), 
 Lohisaari (ö i Norra Österbotten, Uleåborg), 
 Lohisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,20, long 28,16), 
 Lohisaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 
 Lohisaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Lohisaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski), 
 Lohisaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Lohisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,72, long 28,18), 
 Lohisaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Lohisaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa), 
 Lohisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,45, long 27,44), 
 Lohisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,93, long 28,12), 
 Lohisaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), 
 Lohisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,58, long 28,23), 

Robotskapade Finlandförgreningar